Ranquel puede referirse a:

 los ranqueles, una parcialidad mapuche del sur de la Argentina; o
 la localidad argentina de Ranqueles, en el departamento General Roca de la provincia de Córdoba.